La Torreta (Alps Marítims), municipi al departament dels Alps Marítims (regió de Provença, França) 
 La Torreta (la Roca del Vallès), barri de la Roca del Vallès
 La Torreta de Cabardés, municipi del departament de l'Aude a la regió francesa d'Occitània
 La Torreta de Canals, barri de Canals (la Costera).
 La Torreta-Puntal de Navarrete, paratge natural municipal del municipi d'Altura (Alt Palància)

 Edificis:
 La Torreta (Canfranc), torre defensiva al municipi espanyol de Canfranc, al nord de la província d'Osca (Aragó) 
 La Torreta (Capçanes), masia al terme municipal de Capçanes (Priorat) 
 La Torreta (Espills), masia a l'extrem sud-est del poble d'Espills al municipi de Tremp (Pallars)
 La Torreta (Moià), masia en el terme municipal de Moià, a la comarca del Moianès 
 La Torreta (Mont-rebei), masia de Mont-rebei, a Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 La Torreta (Olius), monument al municipi d'Olius (Solsonès) 
 La Torreta (Sant Pere de Ribes), masia al nord del terme municipal de Sant Pere de Ribes (Garraf) 
 La Torreta (Vilafamés), antiga torre de vigilància (la Plana Alta) 
 La Torreta de Castellví, torre de Castellví de la Marca (Alt Penedès) 
 La Torreta de Fontdespatla, torre baix-medieval dins del nucli antic de Fondespatla 
 La Torreta d'Elda, edificació defensiva medieval al terme del municipi d'Elda (Vinalopó Mitjà)
 La Torreta de Xiva, torre, part de l'antic recinte emmurallat de Xiva, País valencià 
 La Torreta del Clos, torre al municipi de Martorell (Baix Llobregat) 
 La Torreta (Premià de Dalt), masia de Premià de Dalt (Maresme)
 La Torreta del Cap de la Vila, edifici del municipi de Miravet (Ribera d'Ebre) 
 Fortí de la Torreta, petita fortificació del , actualment en estat ruïnós, del municipi de Balsareny (Bages) 
 Molí de la Torreta 

 Orografia:

 La Torreta (les Avellanes i Santa Linya), muntanya al municipi de Les Avellanes i Santa Linya (Noguera) 
 La Torreta (Sant Carles de la Ràpita), cim al municipi de Sant Carles de la Ràpita (el Montsià)

 La Torreta (Conca de Dalt), cim al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Torreta de Cadí, muntanya entre els municipis de Cava i la Vansa i Fórnols, a la comarca de l'Alt Urgell
 La Torreta de Montsià, muntanya i cim més elevat del massís del Montsià 
 La Torreta de l'Orri, muntanya al terme municipal de Soriguera, a la comarca del Pallars Sobirà
 Torreta dels Quatre Batlles, muntanya entre els municipis de Castelló de Farfanya, les Avellanes i Santa Linya i Os de Balaguer (la Noguera)
 Torreta del Soldat, muntanya entre els municipis de les Valls de Valira, Lles de Cerdanya i la parròquia d'Escaldes-Engordany
 La Torreta (Elda), turó a Elda (Vinalopó Mitjà)
 La Torreta de Suterranya, muntanya al límit dels municipis de Tremp i Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Cala de sa Torreta, platja de la costa nord-est del municipi de Maó (Menorca) 
 Canal de la Torreta, canal del terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme d'Hortoneda de la Conca (Pallars Jussà)
 Obaga de la Torreta, obaga del terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme d'Hortoneda de la Conca (Pallars Jussà) 
 Pic de la Torreta, muntanya pirinenca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alta Ribagorça)
 Serra de la Torreta, serra al municipi d'Os de Balaguer (Noguera)
 Serrat de la Torreta, serra del terme municipal de Conca de Dalt, del Pallars Jussà, dins de l'antic terme d'Hortoneda de la Conca 
 Miscel·lània:
 La Torreta (Coma d'Orient), paratge del terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme d'Hortoneda de la Conca, al Pallars Jussà 
 La Torreta (Guàrdia de Noguera), paratge del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera
 La Torreta (Roses), al municipi de Roses (Alt Empordà)
 La Torreta de Guardamar, antena de ràdio prop de Guardamar
 La Torreta d'Useu, a l'antic terme de Baén, a la comarca del Pallars Jussà, en el poble d'Useu
 Castell de la Torreta de Secardit, conjunt arquitectònic del poble de les Avellanes, al municipi de les Avellanes i Santa Linya (Noguera)
 Feixancs de la Torreta, feixà acinglerat del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, en el territori de l'antic terme d'Hortoneda de la Conca
 Font de la Torreta, font de l'antic terme d'Hortoneda de la Conca, pertanyent a l'actual municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Túnel de la Torreta, túnel ferroviari a la línia de ferrocarril Barcelona – Reus- Mora la Nova